Joe Armstrong může odkazovat na:
 Joe Armstrong (fotbalista, 1892) (1892–1966) – anglický fotbalista Joseph Williams Armstrong
 Joe Armstrong (fotbalový skaut) (1894–1975) – hlavní skaut anglického fotbalového týmu Manchester United po druhé světové válce
 Joe Armstrong (fotbalista, 1908) (1908–1983), anglický fotbalista Joseph Armstrong
 Joe Armstrong (fotbalista, 1931) (1931–1986), anglický fotbalista Joseph Armstrong
 Joe Armstrong (fotbalista, 1939) (* 1939), anglický fotbalista hrající na postu útočníka Joseph Michael Armstrong 
 Joe Leslie Armstrong (informatik) (1950–2019) – anglický počítačový vědec (informatik), vývojář, programátor a spoluautor jazyka Erlang, Joseph Leslie Armstrong
 Joe Lee Armstrong (* 1955) – americký gospelový zpěvák
 Joe E. Armstrong (* 1956) – americký politik a člen Sněmovny reprezentantů státu Tennessee
 Joe Armstrong (herec) (* 1978) – anglický divadelní, filmový a televizní herec
 Joe Armstrong – postava z amerického akčního filmu Americký ninja v obsazení Michaela Dudikoffa

Externí odkazy